Addamsova rodina (anglicky The Addams Family) může být:

komiks
The Addams Family, kreslené vtipy kreslíře Charlese Addamse, podle kterých vznikla následující díla

televize a film
Rodina Addamsova, americký televizní seriál z let 1964–1966
The Addams Family (seriál, 1973), americký animovaný televizní seriál z roku 1973
The Addams Family (seriál, 1992), americký animovaný televizní seriál z let 1992–1993
Nová Addamsova rodina, americko-kanadský televizní seriál z let 1998–1999
Addamsova rodina (film), americký film, komediální horor z roku 1991
Addamsova rodina 2, americký film z roku 1993, pokračování stejnojmenného hraného snímku z roku 1991
Návrat Addamsovy rodiny, americký film z roku 1998

jiné významy
Addamsova rodina (muzikál), broadwayský divadelní muzikál z roku 2010
Addamsova rodina (videohra), americká videohra vytvořená na bázi stejnojmenného hraného snímku z roku 1991

Související články 
Adamsovi (rodina), známá americká rodina proslulých osobností amerického politického života